Anthony Tuitavake (1982-), joueur néo-zélandais de rugby à XV
 Nafi Tuitavake (1989-), joueur néo-zélandais de rugby à XV